Casa Cogollo
 Cogollo del Cengio — comuna do Véneto, Itália
 Cogollos — município de Castela e Leão
 Cogollos de Guadix — município da Andaluzia
 Cogollos Vega — município da Andaluzia

Ver também
 San Millán de la Cogolla
 Ledesma de la Cogolla

Desambiguações de topônimos